Ingårdstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ingårdstjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Ingårdstjärnen (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (11,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn